OGP steht als Abkürzung für:
 International Association of Oil & Gas Producers, Nachfolger der European Petroleum Survey Group Geodesy
 Open Graphics Project, ein Standard für Grafikkarten
 Open Graph Protocol, siehe Facebook #Open Graph
 Open Government Partnership
 Optical Gaging Products, Hersteller von Koordinatenmessgeräten

Abkürzung